Saturnus (god), een figuur uit de Romeinse mythologie
 Saturnus (planeet), een van de planeten binnen het zonnestelsel

Vernoemd
 Saturnus (Hovhaness), een compositie van Alan Hovhaness, gewijd aan de planeet
 Saturnus (astrologie), een astrologische planeet
 Saturnus (raket), een rakettenfamilie waaronder:
 Saturnus I
 Saturnus IB
 Saturnus V 
 Saturnus INT-21 Een Amerikaanse draagraket uit de jaren 1970
 Saturnus (geslacht), een geslacht van vlinders